Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2013 (Чемпионат России по кёрлингу в дисциплине микст 2013) проводился с 9 по 12 мая 2013 года в городе Дмитров на арене Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров». Турнир проводился в ?-й раз.

В турнире приняло участие 16 команд из Москвы (7 команд), Санкт-Петербурга (3 команды), Московской области (Дмитров) (4 команды), Челябинска (1 команда), Калининграда (1 команда).

Победитель чемпионата получал право выступать как сборная России на чемпионате Европы 2013, который состоялся в сентябре 2013 в городе Эдинбург (Шотландия).

Чемпионами России стала команда «Санкт-Петербург-1», победившая в финале команду «Москва-1» со счётом 5:3. Третье место заняла команда «Московская область-1», победившая в матче за бронзу команду «Московская область-3» со счётом 10:5.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка, за поражение — 1 очко. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Групповой этап

Группа А 

 Проходят в плей-офф.

Группа Б 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2013

2013
Спортивные соревнования в Дмитрове
Чемпионаты России в 2013 году
Май 2013 года